Préveza, ciutat grega
 Prefectura o Unitat perifèrica de Préveza, a Grècia
 Batalla de Préveza (28 de setembre de 1538), enfrontament davant de la badia de Préveza de la flota de la monarquia hispànica al comandament d'Andrea Doria i la flota otomana al comandament de Barba-rossa